

Cinema 
 I cosacchi (The Cossacks) – film del 1928 diretto da George W. Hill
 I cosacchi – film del 1960 diretto da Giorgio Rivalta (Giorgio Venturini) e Viktor Turžanskij

Letteratura 
 I cosacchi (Казаки) – racconto di Lev Tolstoj del 1863

Pagine correlate 
Cosacchi (disambigua)